Charleston Open 2021 var en tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på grusbaner i LTP Daniel Island i Charleston, South Carolina, USA i perioden 5. - 11. april 2021. Det er den 48. udgave af Charleston Open, og turneringen er del af WTA Tour 2021 i kategorien WTA 500. På grund af et navnesponsorat fra Volvo afvikles turneringen under navnet Volvo Car Open.

Damesingletitlen blev vundet af Veronika Kudermetova, som i finalen besejrede Danka Kovinić med 6-4, 6-2, og som dermed vandt sin første singletitel på WTA Tour i sin anden singlefinale. Kovinić var i en WTA-finale i single for tredje gang og tabte for tredje gang.

I doublerækken sejrede Nicole Melichar og Demi Schuurs, som vandt finalen med 6-2, 6-4 over Marie Bouzková og Lucie Hradecká. Melichar og Schuurs vandt deres tredje WTA-titel som makkere og deres anden titel i 2021. Triumfen var Schuurs' 14. WTA-titel i karrieren, mens Melichar vandt sin 10. WTA-titel og brød samtidig ind i top 10 på WTA's verdensrangliste i double for første gang.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Charleston Open 2021 androg $ 565.530.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 40 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 22. februar 2021 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 otte spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 fire lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Volvo Car Open  
 WTA - Charleston 2021

Noter 

2021
WTA Tour 2021